Notte di carnevale (I Dream Too Much) – film del 1935 diretto da John Cromwell 
Notte di carnevale (Nacht der Verwandlung) – film del 1935 diretto da Hans Deppe